Niemcy:
 Bosenbach - gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Bosenbach - rzeka, dopływ Blies  
 Bosenbach - rzeka, dopływ Gründlach 

Zobacz też:
 Bösenbach